Фелеке — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Гету Фелеке
 Масреша Фелеке
 Вондвосен Фелеке